Galbeni ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Galbeni (Filipești), Dorf im Kreis Bacău
 Galbeni (Nicolae Bălcescu), Dorf im Kreis Bacău
 Galbeni (Botoșani), Dorf im Kreis Botoșani
 Galbeni (Vrancea), Dorf im Kreis Vrancea